Notte ou La Notte peut faire référence à :

Mot italien 
 notte est un mot italien qui signifie « nuit ». Le mot appartient à plusieurs titres d'œuvres, notamment cinématographiques.

Patronyme 

 Pierre Notte (1969-), auteur dramatique, compositeur, metteur en scène, comédien, écrivain et poète français.

Hydronyme 
 , rivière allemande, affluent du Dahme dans le land de Brandebourg.

Titre 
 Notte (La Nuit en français), statue en marbre réalisée par Michel-Ange entre 1526 et 1531, placée dans la Basilique San Lorenzo de Florence en Italie ;
 La Notte : Concerto pour flûte n°2 en sol mineur, RV 439 d'Antonio Vivaldi
 La Notte (La Nuit en français), film franco-italien réalisé par Michelangelo Antonioni, sorti en 1961 ;
 La Notte, la Notte, album du chanteur français Étienne Daho paru en 1984 ;